Aquest article és una llista dels tancs principals de batalla, i altres vehicles amb el mateix paper, en servei en tots els països del món. Un tanc principal de batalla (MBT) és un tipus de tanc que per les seves característiques és capaç de reunir tots els requisits armamentístics davant d'una guerra mecanitzada.

Referències

Vegeu també 
 Tipus de vehicles blindats de combat

Tancs